Santahelenense – abitanti di Santa Helena (Maranhão)
Santahelenense – abitanti di Santa Helena (Paraná)
Santahelenense – abitanti di Santa Helena (Paraíba)
Santahelenense – abitanti di Santa Helena de Goiás